Paco Oliva es el conjunto de un nombre propio Paco y primer apellido Oliva que puede referirse a varios personajes:

Personajes 
 Pa’í Oliva (1928-), sacerdote jesuita español;
 Francis Oliva (1962-), periodista gibraltareño;